Мария Зорина:
 Зорина, Мария Александровна (род. 1980) — российская актриса театра и кино.
 Зорина, Мария Николаевна (1902—1982) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.